Bernardo De Dominici (1683-1759) – pittore, storico dell'arte e biografo italiano
 Domenico de Dominici o Dominici o de' Domenichi  (1416-1478) – vescovo cattolico e teologo italiano
 Eva De Dominici (1995) – attrice e modella argentina
 Giuseppe De Dominici (1758-1840) – pittore e miniaturista italiano
 Maria De Dominici (1645-1703) – pittrice, scultrice e monaca cristiana maltese